Роман Эрих Пече (; 3 февраля 1907, Готшее, Австро-Венгрия — 1993, Рид-им-Иннкрайс, Австрия) — австрийский праведник мира.

Биография 
Родился в городке Готшее (ныне — Кочевье, Словения). Вырос в немецкоязычном окружении, работал учителем. В 1944 году он служил офицером вермахта в югославском (тогда венгерском) городе Нови-Сад.

25 марта 1944 года 4000 евреев должны были быть депортированы в концлагерь Освенцим. Пече решил спасти двух пятилетних дочерей еврейской семьи Чарнейи (Чарни), в доме которых он жил. Доктор Тибор, его жена Вера и их пятилетние дочери-двойняшки жили в том же доме.

Ночью Пече вывез девочек в Будапешт, выдавая в пути за собственных детей. Оказал помощь и остальной части этой семьи, хотя в результате последующего ареста взрослые её члены всё же оказались в Освенциме, а одна из родственниц скончалась от болезни. Дети и их выжившая в лагере тётя после войны выехали в Израиль.

После войны работал в Линце с 1945 до 1950 в сфере педагогического образования. С 1950 года руководил школами, в то м числе в качестве специального инспектора по художественному образованию в нескольких федеральных землях. В 1972 году он вышел на пенсию и поселился в городе Рид-им-Инкрайс.

Кроме профессиональной карьеры Пече писал картины в стиле особого коллажа и некоторые из них после его смерти успешно продавались. Его работы выставлены, в частности, в музеях Рида и Граца.

3 мая 1982 Яд ва-Шем признал Романа Пече праведником народов мира.

Роман Пече скончался в 1993 году в городке Рид-им-Иннкрайс, Верхняя Австрия.

Примечания

Ссылки 
 На сайте Яд ва-Шем 
 Биография на немецком

Праведники народов мира в Австрии
Персоналии:Холокост в Югославии